Tempio di Pomona a Salerno
Tempio di Pomona a Potsdam